Августа, герцогиня Кембриджская (1797—1889) — супруга Адольфа Фредерика, герцога Кембриджского; бабушка английской королевы Марии Текской.
 Кэтрин, герцогиня Кембриджская (род. 1982) — супруга герцога Кембриджского Уильяма.